John Heydon est un nom pouvant désigner:

 (mort en 1479), avocat anglais
 (mort en 1653), militaire et mathématicien anglais
 (1629-c. 1667), philosophe et astrologue anglais
 (1928-2012), joueur de fooball anglais

Voir aussi

Heydon, John